Donat I, bisbe de Cartago
 Donat II el gran, bisbe de Cartago
 Donat (bisbe), bisbe de Casae Nigrae a Numídia, portaveu dels donatistes
 Eli Donat, escriptor i retòric romà 
 Tiberi Claudi Donat, poeta romà